«Моше́нники» () — американская драма 2000 года режиссёра Грегори Мошера с Винсом Воном, Джулией Ормонд, Эдом Харрисом и Рори Кокрейном в главных ролях.

Сюжет 
Пенделтон Уайс (Винс Вон) — мелкий мошенник, зарабатывающий на жизнь аферами по продаже фальшивых таймшеров, получает предложение поучаствовать в крупной «игре» под руководством акулы аферного бизнеса Келли Гранта (Эд Харрис). Однако Пенделтон имел неосторожность влюбиться в любовницу Гранта, и теперь его цель удвоилась.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы New Line Cinema
Фильмы США 2000 года